Дубови́цкий — русская фамилия.

Известные носители 
 Дубовицкий, Абрам Яковлевич (1923—2007) — советский и российский математик.
 
 Дубовицкий, Владимир Григорьевич (род. 1956) — российский музыкальный продюсер.
 Дубовицкий, Карп Прокофьевич (род. 1925) — советский футболист.
 Дубовицкий, Николай Николаевич (1903—1965) — советский конструктор артиллерийского оружия, генерал-майор инженерно-технической службы.
 Дубовицкий, Пётр Александрович (1815—1868) — российский профессор, президент петербургской медико-хирургической академии.
 Дубовицкий, Фёдор Иванович (1907—1999) — советский и российский физикохимик, член-корреспондент РАН.

